Ралли Монте-Карло 2016 года (официально 84ème Rallye Automobile Monte-Carlo) — первый этап чемпионата мира по ралли 2016 года, проходивший с 21 по 24 января в Монако. Это 84-ый Ралли Монте-Карло в истории и 43-ий в рамках чемпионата мира.

Для француза Себастьена Ожье эта победа стала третьей подряд на Ралли Монте-Карло.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 12, 02 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2016 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2016 году
Спорт в Монако в 2016 году